

Politica 
 Anarchia – ideologia politica, legata all'anarchismo

Storia
 Anarchia inglese – periodo della storia inglese
 Anarchia militare – periodo della storia romana
 Anarchia di Samarra – periodo della storia del Califfato abbaside
 Anarchia albanese del 1997 – periodo della storia albanese

Altro 
 Anarchia relazionale – pratica studiata dall'antropologia
 Anarchia in Baviera – commedia di Rainer Werner Fassbinder
 Anarchia - La notte del giudizio – film del 2014
 Anarchia o L'anarchia – pamphlet di Errico Malatesta